Сан-Бернарду — район в Португалии
 Сан-Бернардe — муниципалитет в Бразилии в штате Мараньян
 Сан-Бернарду-ду-Кампу — муниципалитет в Бразилии в штате Сан-Паулу
 «Сан-Бернардо» (также «Сан-Бернарду») — бразильский футбольный клуб из Сан-Бернарду-ду-Кампу.

См. также 
 Сан-Бернардо